9C ou 9c faire référence à :
 Niveau 9c, un niveau en escalade ;
 Route nationale 9c en France.

Voir aussi